Brusnik es un topónimo eslavo, derivado de brusnica, significando "arándano".

Brusnik (Брусник), en serbocroata y macedonio, puede referirse a:
 Brusnik (isla), isla volcánica en el mar Adriático, Split-Dalmacia, Croacia
 Brusnik (Bulgaria), localidad del municipio de Breznik, provincia de Pernik, Bulgaria
 Brusnik (Bitola), localidad de Bitola, Macedonia del Norte
 Brusnik (Ivanjica), localidad de Opština Ivanjica, Morava, Central Serbia, Serbia
 Brusnik (Zaječar), localidad de Zaječar-grad, Zaječar, Central Serbia, Serbia
 Brusnik (Vučitrn), localidad de Vushtrri, Mitrovica, Kosovo
 Brusnik (Srbac), localidad en Croacia
 Brusnik (Negotino), localidad de Negotino, Macedonia del Norte
 Brusnik (Pakrac), localidad en Croacia

Brusník, en eslovaco, puede referir a:
 Brusník, localidad y municipio de Okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, Eslovaquia

Bruśnik, en polaco, puede referir a:
 Bruśnik, localidad de Gmina Ciężkowice, Powiat tarnowski, Lesser Poland, Polonia

Véase también 
 Brusnica
 Brusnice